Субота — день тижня між п'ятницею та неділею, перший день вихідних:

Дні 
 Субота — шостий день тижня (за єврейським календарем — сьомий).
 Велика Субота — субота страсного тижня, присвячена спогаду про перебування Ісуса Христа у гробі і Зішестя Його в пекло для рятування душ померлих.
 Лазарева субота — день в який християни згадують диво воскресіння Христом праведного Лазаря (Ів. 11:1-45).
 Суботник — свідома організована безкоштовна праця на благо суспільства у вільний від роботи час, у вихідні, в СРСР.
 Шабат — в юдаїзмі — сьомий день тижня, в який Тора наказує утримуватися від роботи.

Інше 
 Субота (роман) — роман англійського письменника постмодерніста Іена Мак'юена.
 Субота плюс — щотижнева газета на російській та українській мовах, що видається у Запоріжжі (Україна).
 Суботнім вечором у прямому ефірі () — американське щотижневе комічне телевізійне шоу.

Див. також 
 Суботник (значення)
 Saturday

Субота